Мисс мира 1960 () — 10-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 8 ноября 1960 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 39 участниц боролись за титул. Победила Норма Каппальи, представлявшая Аргентину.

Победительница конкурса Норма Каппальи получила в качестве приза 500 фунтов и спортивную машину. Вице-мисс Гила Голан удостоилась 280 фунтов и также спортивной машины.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Боливия, Бирма, Кипр, Эквадор, Кения, Ливан, Мадагаскар, Никарагуа, Испания, Таити и Танганьика участвовали в первый раз.
 Австралия последний раз участвовала в конкурсе «Мисс мира 1957».
 Турция последний раз участвовала в конкурсе «Мисс мира 1958».

Участницы, не приехавшие на конкурс 
  — Луиза Каммермайр (Luise Kammermair)
  — Маринка Эспиноса (Marinka Polhammer Espinosa)
  — Лена У (Lena Woo)
  — Джудит Уиллоуби (Judith Willoughby)
  — Лоррейн Джонс (Lorraine Nawa Jones)
  — Марикрус Гомес Диас (Maricruz Gómez Díaz)
  — Элейн Морот (Elaine Maurath)
  — Мириам Марица Эстевес Асеведо (Miriam Maritza Estévez Acevedo)

Участие в других конкурсах 
 Представительницы Бельгии, Германии и Нидерландов также принимали участие в конкурсе «Мисс Вселенная 1960». Мисс Германия, Ингрун Хельгард Мёкель, прошла в полуфинал (Топ-15), участницы из Бельгии и Нидерландов успеха не добились.
 Мисс Турция, Небахат Чехре, также выступала на конкурсе «Мисс Вселенная 1965», но не прошла в полуфинал.
 Мисс Германия, Ингрун Хельгард Мёкель, в 1961 году завоевала корону на конкурсе «Мисс Европа». Участвовавшая в том же состязании представительница Греции, Каллиопи Гералекси, высоких результатов не достигла.
 Представительницы Индии, Люксембурга и Таити также участвовали в конкурсе «Мисс интернешнл 1960», на котором Мисс Индия, Иона Пинто, заняла второе место, а Лилиан Мюллер из Люксембурга и Теура Боуэнс с Таити в полуфинал не вышли.

См. также 
 Мисс Вселенная 1960
 Мисс интернешнл 1960

Примечания

Ссылки 
 
 

1960
События 8 ноября
Ноябрь 1960 года
1960 год в Лондоне